Le mot palma est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom latin signifiant « paume, , palmier ».

Le mot palma signifie aujourd'hui « paume » et « palmier » dans plusieurs langues romanes dont l'italien, l'espagnol et le portugais.

Sciences et techniques 
 (372) Palma est un astéroïde de la ceinture principale, nommé en l'honneur de la capitale des îles Baléares.

Culture et société 
 Palma () est un film russe réalisé par Alexandre Dobronravov, sorti en 2020.

Anthroponyme

Prénom 
 Palma est un prénom rare en France, avec un maximum (en 1959) de huit enfants ainsi nommés par an. Les Palma se fêtent le  (avec les Paloma et les ).
 Pálma est un prénom féminin hongrois.
 Pálma est une déclinaison du prénom masculin islandais Pálmi.

Patronyme 

 Palma le Vieux (1480-1528), un peintre de l'école vénitienne ;
 Palma le Jeune  (1544-1626), un peintre de l'école vénitienne ;
 Adiel Palma (1970-), un joueur de baseball cubain ;
 Agustina Palma (1995-), une actrice et chanteuse argentine ;
 Albert Palma (né en 1947), un peintre et dessinateur français ;
 Brian De Palma  (1940), un cinéaste américain ;
 Christophe Palma (1969), un dessinateur de bande dessinée français ;
 Leonel Palma (1998-), un coureur cycliste mexicain ;
 Luis González Palma (1957-), un photographe guatémaltèque ;
 Manuel Solís Palma (1917-2009), un homme d'État panaméen ;
 Norman Palma (1940-), un économiste et philosophe français ;
 Pedro Palma (1989), un coureur cycliste chilien ;
 Rossy de Palma (1964), une actrice espagnole ;
 Sergio Victor Palma (1956-2021), un boxeur argentin ;
 Tomás Estrada Palma (1832-1902), le premier président de Cuba ;
 Valérie Palma (1965-), une cantatrice française.

Toponyme

Brésil 
 Palma, une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 Palma, district de la ville de Santa Maria dans l'état du Rio Grande do Sul ;
 Palma, quartier de la ville de Santa Maria dans l'état du Rio Grande do Sul ;

Espagne 
 Palma, anciennement Palma de Majorque, commune et capitale des îles Baléares ;
 Palma del Río, une commune située entre Séville et Cordoue ;

Italie 
 Palma Campania, une commune de la ville métropolitaine de Naples (Campanie) ;
 Palma di Montechiaro, une ville de Sicile ;

Mozambique 
 Palma, une ville de la province de Cabo Delgado.

Patronyme hispanique